Anna Simson (1835-1916), féministe allemande ;
 Augustus Simson (1836-1919), naturaliste amateur australien d'origine britannique ;
 Clara von Simson (1897-1983), physicienne, féministe et femme politique allemande ;
 Eduard von Simson (1810-1899), homme politique prussien ;
 Georg Bernhard Simson (1817-1897), juriste et homme politique prussien ;
  (1872-1944), compositeur anglais ;
 Sir Henry John Forbes Simson (1872-1932), médecin obstétricien britannique ;
 Robert Simson (1687-1768), mathématicien écossais à qui la droite de Simson doit son nom ;
  (1800-1847), peintre écossais.

Entreprise 
 Simson, un fabricant allemand de voitures, de motos et d'armes